Kati pode referir-se a:

 Kati (artes marciais) - simulação solitária de luta
 Kati - nome alternativo da língua kamkata-vari
 Kati, Mali - comuna no Mali

Desambiguação